Wolfgang Triebel ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Triebel (Architekt) (1900–2002), deutscher Architekt, Bauforscher und Hochschullehrer
 Wolfgang Triebel (Historiker) (* 1930), deutscher Historiker 
 Wolfgang Triebel (Physiker) (* 1942), deutscher Physiker und Hochschullehrer